Province de la Komandjoari är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Est, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province de la Komandjoari är mycket platt.

Följande samhällen finns i Province de la Komandjoari:

 Gayéri

Omgivningarna runt Province de la Komandjoari är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Province de la Komandjoari är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Est, Burkina Faso